Eitingon:
 Chaim Eitingon
 Max Eitingon
 Nahum Eitingon (Naum Ejtington)